Epchenbach ist ein geographischer Name im Stadtteil Oberhees von Kreuztal, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen:

 Epchenbach (Kreuztal), Hof 
 Epchenbach (Heesbach), linker Zufluss des Heesbachs zwischen Oberhees und Mittelhees

Siehe auch:

 Epfenbach